Kleinhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Kleinhofer (1974–2016), österreichischer Naturbahnrodler
 Heinz Kleinhofer, österreichischer Naturbahnrodler
 Helmut Kleinhofer, österreichischer Naturbahnrodler